«Иллю́зия обма́на» () — детективный триллер об иллюзионистах, снятый французским режиссёром Луи Летерье. Премьера в США состоялась 31 мая 2013 года, в России — 12 июня 2013 года. При бюджете в 75 млн долларов сборы во всём мире составили 343 572 420 долл. 9 июня 2016 года вышел сиквел фильма.

Сюжет 
Некто собирает вместе четырёх талантливых фокусников — Дэниела Атласа (Джесси Айзенберг), Хенли Ривз (Айла Фишер), Мерритта Маккинни (Вуди Харрельсон) и Джека Уайлдера (Дэвид Франко), подкидывая каждому карту Таро. Позже они собираются в одной квартире, где находят чертежи невиданной аферы. Через год, под псевдонимом «Четыре всадника», они выступают в Лас-Вегасе под покровительством миллионера Артура Тресслера (Майкл Кейн). В финальном номере выступления они приглашают клиента некоего французского банка из зала и обещают перенести его в банк. В ходе фокуса клиент банка исчезает, а зрители видят на экране, что он перенёсся в хранилище с деньгами и включил воздуховод, который засосал 3,2 миллиона евро и высыпал их в зрительный зал.

Агенту ФБР Дилану Родсу (Марк Руффало) и агенту Интерпола Альме Дрей (Мелани Лоран) поручают расследовать ограбление. Они арестовывают фокусников, но не могут доказать их причастность к пропаже денег. Позднее они встречаются с Таддеушем Брэдли (Морган Фримен), бывшим фокусником, а ныне ведущим программы по разоблачению иллюзионистов. Брэдли показывает агентам, как «Всадники» с помощью трюков и манипуляций провернули дерзкое ограбление, но отказывается помогать им в разоблачении иллюзионистов.

Следующее выступление «Четырёх всадников» проходит в Новом Орлеане. Тресслер пытается подкупить Брэдли, но безуспешно. В финальном номере «Всадники» демонстрируют, что на счета зрителей приходят деньги, украденные со счетов Тресслера, в связи с тем, что его страховая компания отказалась выплатить пострадавшим компенсацию за ущерб, причинённый ураганом «Катрина». Родс пытается арестовать «Всадников», но те сбегают с помощью загипнотизированных зрителей. Позже агент Дрей рассказывает Родсу о тайном обществе магов, называемом «Око», которое использует иллюзионизм для помощи простым людям. Тресслер, рассерженный потерей состояния, нанимает Брэдли для разоблачения и унижения «Четырёх всадников».

ФБР находит убежище «Всадников» в Нью-Йорке. Во время штурма квартиры Родс сталкивается с Уайлдером, после драки тот сбегает на машине, но в завязавшейся погоне его автомобиль переворачивается и взрывается. Родс находит документ, с помощью которого узнаёт о главной цели иллюзионистов — складе с сейфом, внутри которого 500 миллионов долларов неуплаченных налогов одной фирмы, за которым следит другая команда ФБР. ФБР удаётся перехватить сейф, после чего его агенты выходят на место следующего выступления «Всадников» — . Открыв сейф, агенты видят, что в нём не деньги, а надувные шарики.

Тем временем оставшиеся «Всадники» выступают в своём последнем шоу, но за ними по пятам следуют агенты ФБР. Всадники прыгают с крыши и исчезают, а на зрителей падают украденные деньги. Однако деньги оказываются ненастоящими — на них портреты «Всадников». Брэдли возвращается к своей машине и видит, что она набита украденными миллионами. Его арестовывают как соучастника. В тюрьму к нему приходит Родс и остается наедине с ним в закрытой камере. Брэдли говорит, что его подставили. Надеясь уменьшить срок, он объясняет, как «Всадники» украли сейф и провернули другие трюки, включая подставную смерть Джека Уайлдера. Однако он удивлен, как «Всадники» смогли обмануть ФБР. Его озаряет, что для этого им нужен был человек, который мог держать ФБР подальше от «Всадников». «Например, быть внутри», — подсказывает Родс. Брэдли оборачивается и видит, что Родс стоит за решетками камеры. Родс и есть «пятый всадник», который тайно нанял четвёрку и давал им указания, всё это время следя за тем, чтобы агенты ФБР не успевали за ними. Он оставляет Брэдли в камере и уходит. Тем временем трое «Всадников» приходят в парк, где их встречает Уайлдер. Они обнаруживают дерево-памятник, посвящённый некогда великому иллюзионисту Лайонелу Шрайку. Карты Таро, которые получили «Всадники», складываются в одну карту с символом «Ока», и с её помощью они включают карусель неподалёку. Подойдя к карусели, они встречают Родса, который инициирует их вступление в «Око».

Находясь в Париже, Дрей читает газету и обнаруживает рядом с собой Родса. Она догадалась, что Родс — сын Шрайка, который все эти годы планировал месть за гибель отца во время фокуса. Брэдли разоблачил Шрайка, заставив его совершить этот рискованный фокус; Тресслер и парижский банк отказались оплатить страховой полис Шрайка; фирма, у которой украли сейф с деньгами, сделала заведомо ненадёжный сейф для фокуса, из-за чего и погиб Шрайк. Дрей решает не выдавать Родса.

В ролях

Саундтрек

Примечания 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы Summit Entertainment
Фильмы-ограбления
Фильмы о Лас-Вегасе
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы об иллюзионистах
Фильмы об аферистах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Франции 2013 года